Název Klabava má více míst:

 Klabava (okres Rokycany) – obec severozápadně od Rokycan v okrese Rokycany
 Klabava (řeka) – říčka, pravostranný přítok Berounky
 Klabava (hrad) – zřícenina hradu nedaleko stejnojmenné vodní nádrže
 Vodní nádrž Klabava – vodní nádrž na stejnojmenné říčce